Епифановский сельский совет () — входит в состав
Кременского района
Луганской области
Украины.

Населённые пункты совета 
 с. Епифановка

Адрес сельсовета 
92942, Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Єпіфанівка, вул. Жданова, 74; тел. 9-44-42

Примечания 

Кременский район